Oleśnica (stad in powiat Oleśnicki), stad in Polen, Duitse naam Öls
Øls (parochie), parochie in Denemarken